Francesco Imberti (1882-1967) – arcivescovo italiano
 Francesco Imberti (1912-2008) – calciatore italiano